Рущу́ль () — село в Табасаранском районе Дагестана (Россия). Входит в состав сельского поселения «Сельсовет Аркитский».

Географическое положение 
Расположено в 5 км к северо-востоку от районного центра села Хучни.

Инфраструктура 
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Население

Образование 
В селе функционирует средняя школа.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района